«Кубок часов» () — футбольный международный товарищеский турнир, проходящий в Швейцарии в городе Гренхен в летнее межсезонье. Турнир проводится с 1962 года, все матчи проходят на стадионе «Брюль», организатором турнира является футбольный клуб «Гренхен».

О турнире 
Город Гренхен известен своими часовыми мастерскими и известными брендами производства часов. Отсюда и название — «Uhrencup» (Кубок часов). С 2003 года в турнире неизменно принимают участие две швейцарские команды — «Базель» (за исключением 2010 года) и «Янг Бойз» (за исключением 2008 и 2013 года), которые играют против двух других участников турнира. Регламент кубка таков, что в нём принимают участие 4 команды, играющие по два матча. Победителем становится команда, набравшая большее количество очков. Если количество очков равное, то победитель определяется по следующим показателям:
 Лучшая разница забитых и пропущенных мячей
 Количество забитых мячей
 Количество жёлтых карточек за турнир (у кого меньше — тот победитель)
Если и эти показатели равны, то проходит дополнительный матч или матчи. Во время матча можно провести не более пяти замен.

Участники

По годам

По клубам

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт , 
 Результаты турнира

Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Товарищеские турниры по футболу